La famille Bonvicini est une famille patricienne de Venise, originaire de Brescia. En 1663, elle est agrégée à la noblesse vénitienne.

Origines 
D'origine italienne, ce nom de famille est issu du nord de l'Italie, vraisemblablement de l'Émilie-Romagne, région où il se concentre principalement. Viennent ensuite la Lombardie et la Vénétie.

Avec l'immigration italienne en France, ce patronyme y apparaît autour de l'an 1900, dans le Sud-Est du pays (Var) et dans l'Est (Doubs, Haut-Rhin, Moselle). Aujourd'hui, 116 personnes portent dans l'Hexagone le nom de famille Bonvicini qui est le 78610 nom le plus porté en France.

L'origine du nom de Bonvicini est incertaine mais il est peut-être lié au village de Bonvicino, situé dans la province de Coni  (Piémont).

Porteurs du nom 
 Alfred Bonvicini (?-1963), athlète français.
 Caterina Bonvicini (* 1974), écrivaine italienne.
 Davide Bonvicini, un maire suisse de la commune de Carabietta (district de Lugano, Tessin).
 Eugenio Bonvicini (1823-1908), un homme politique italien. 
 Franco Bonvicini dit « Bonvi » (1941-1995), un auteur italien de bande dessinée.
 Mario Bonvicini, un coureur cycliste italien vainqueur en 1926 de la course des Trois vallées varésines.
 Oreste Bonvicini (* 1958), un poète italien. 
 Stéphanie Bonvicini (* 1968), une journaliste française.

Autres :

 Une enseigne italienne de magasins de vêtements de marque situés en Toscane.
Palais Bonvicini à Venise : un hôtel italien situé à Venise.

Notes et références

Liens externes 
  Origine du patronyme
  Localisation du patronyme en Italie
  Idem, en France

Patronyme italien
Famille de la république de Venise